

Patronymes  
Robert Roanne, pseudonyme de Robert Beysens, est un acteur belge, (1929-2016).

Communes 
 Roanne, hameau de l'ancienne commune de La Gleize, commune actuelle de Stoumont, en Belgique.
 Roanne : commune française, située dans le département de la Loire.

Cours d'eau 
 Roanne également appelée Rouanne, rivière française du département de la Corrèze, affluent de la Corrèze.
 Roanne, rivière française du département de la Drôme, affluent de la Drôme.
 Roanne, rivière française du département de Meurthe-et-Moselle, affluent de la Meurthe.

Voir aussi 

 

Homonymie d'hydronyme